Fernando Espinoza puede referirse a las siguientes personas:

Fernando Espinoza, árbitro de fútbol argentino.
Fernando Espinoza, exfutbolista chileno.
Fernando Espinoza, político argentino.
Fernando Espinoza, exfutbolista chileno.
Fernando Espinoza (1942-2002), director de cine peruano.